Girona az alábbiakat jelentheti:

Girona tartomány Spanyolországban, Katalóniában.
Girona város Spanyolországban, Katalóniában, Girona tartományban.
Girona metróállomás Barcelonában.
Girona–Costa Brava repülőtér 
Girona FC